Garradd steht für:

 Gordon J. Garradd (* 1959), australischer Amateurastronom
 (5066) Garradd, ein nach dem Amateurastronomen benannter Asteroid
 diverse nach dem Amateurastronomen benannte Kometen